Race har flere betydninger:
 Race
 Race (klassifikation af mennesker)
 Race (fantasy/science fiction)
 Husdyrrace

Se også 
 Racelære
 Racisme